Kred es una herramienta que permite evaluar la influencia en las RRSS parecida a Klout, a través de un algoritmo que consiste en dos tipos de factores, por ejemplo, con Kred mides la influencia de un post al ver cuántos usuarios reaccionan a él y el alcance del mismo, que se mide partiendo del número de usuarios al que llega el post.

Kred está fundamentada en un algoritmo del que se presume es totalmente transparente por la manera que otorga realiza la medición de la influencia, la cual se calcula en una escala de 1 a 1.00, además del alcance; que arroja cifras entre 1 y 12 reflejando cómo interactúa el perfil del usuario en su comunidad.

Kred también proporciona puntuaciones discretas separadas para la participación general de la red social del usuario, así como su relación con las comunidades basadas en intereses. "Pertenencia de la Comunidad" está determinada por las palabras usadas en Twitter dentro del perfil del usuario, así como palabras clave y hashtags que han utilizado históricamente.

Características 
 Influencia: hace referencia a la probabilidad de que alguien vaya a confiar en tu publicación y que actúe según lo que dice.
 Outreach: la tendencia de propagar los contenidos de otros.
 Activity Statement: se puede ver cada acción realizada por el usuario y cómo ha afectado ello a su valoración final.

Véase también 
 Twitter
 Red Social
 Hashtag

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Web Oficial (Inglés)

Servicios de redes sociales